Red Bull Junior Team — программа поддержки молодых пилотов, выступающих в гонках машин с открытыми колёсами. Финансируется Red Bull GmbH. Руководителем программы является  Хельмут Марко.
Программа начала действовать в 2001 году.

Участники программы

Достижения 
При поддержке Red Bull в Формулу-1 попали:
 Энрике Бернольди — выступал за Arrows в 2001, 2002 и был тест-пилотом BAR.
 Роберт Дорнбос — выступал за Minardi в 2005 и Red Bull Racing в 2006.
 Патрик Фризахер — выступал за Minardi в 2005.
 Нараин Картикеян — выступал за Jordan в 2005, выступал за HRT в 2011 и 2012 годах.
 Кристиан Клин — выступал за Jaguar Racing в 2004, Red Bull Racing в 2005, 2006, HRT в 2010.
 Витантонио Льюцци — выступал за Red Bull Racing в 2005, Scuderia Toro Rosso в 2006, 2007, в 2009 и 2010 годах выступал за Force India, в 2011 году за HRT.
 Скотт Спид — выступал за Scuderia Toro Rosso в 2006 и 2007.
 Себастьян Феттель — выступал за BMW и Scuderia Toro Rosso в 2007, за Scuderia Toro Rosso в 2008, в сезонах 2009-2014 выступал за Red Bull Racing, с 2015 года выступает за Феррари. Чемпион мира в сезонах 2010, 2011, 2012 и 2013.
 Себастьен Буэми — выступал за Scuderia Toro Rosso с 2009 по 2011 г.
 Хайме Альгерсуари — выступал за Scuderia Toro Rosso с 2009 по 2011 г.
 Карун Чандхок — выступал за HRT в 2010.
 Даниэль Риккардо — в сезоне 2011 являлся тест-пилотом Scuderia Toro Rosso и выступал за HRT, в 2012 и 2013 годах выступал за Scuderia Toro Rosso. C сезона 2014 года выступает за Red Bull Racing.
 Жан-Эрик Вернь — выступал за Scuderia Toro Rosso в 2012, 2013 и сезона 2014 годах.
 Даниил Квят — выступал за Торо Россо с сезона 2014. В сезоне 2015 года Даниил выступал за Red Bull Racing. Вернулся в Торо Россо во время сезона 2016 года.
 Карлос Сайнс-младший — выступает за Торо Россо с сезона 2015.
 Макс Ферстаппен — выступал за Торо Россо с сезона 2015. С сезона 2016 года выступает за Red Bull Racing.

В десятке гонщиков, заработавших очки в Гран-при Малайзии 2015 года, сразу пять гонщиков, прошедших через молодёжную программу Red Bull: Феттель, Ферстаппен, Сайнс, Квят и Риккардо.

Оценки 
Без поддержки со стороны молодёжной программы Red Bull я бы не сидел здесь сегодня в статусе чемпиона мира

Примечания

Ссылки 
 Red Bull Junior Team
 Торо Россо
 Red Bull
 

Гонки машин с открытыми колёсами
Команды Red Bull
Списки автогонщиков